Az 565-ös jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Albertirsa, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2468-as járat 2016. december 11-étől 565-ös és 566-os jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között nincsen feltüntetve a Cegléd, autóbusz-állomás és Cegléd, termálfürdő között azonos útvonalon közlekedő 566-os busz.

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||30
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||29
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||28
|align=left|
|-
|∫|| ||27
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Szőlő utca||26
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, Keverőüzem||25
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, KÖZGÉP||(+5)
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, Ipartelep út||(+4)
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, Ipari Park autóbusz-forduló||(+3)
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, Ipartelep út||(+2)
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, KÖZGÉP||(+1)
|align=left|
|-

|5|| Cegléd, Csalogány utca||24
|
|-
|6|| Cegléd, kökény utca||23
|
|-
|7|| Micsinai ház||22
|
|-
|8|| Balogh tanya||21
|
|-
|9|| Szeszfőzde||20
|
|-
|10|| Gyarmati tanya||19
|
|-
|11|| Cegléd, termálfürdő||18
|
|-
|12|| Termálfürdő bejárati út||17
|
|-
|13|| Budai úti iskola||16
|
|-
|14|| Gaál tanya||15
|
|-
|15|| Ceglédberceli kiserdő||14
|
|-
|16|| Ceglédbercel, Cserői út||13
|
|-
|17|| Ceglédbercel, 40-es út||12
|align=left|
|-
|18|| Ceglédbercel, Rákóczi út||11
|align=left|
|-
|19|| Ceglédbercel, Szabadidőpark||10
|align=left|
|-
|20|| Ceglédbercel, Sportpálya||9
|align=left|
|-
|21|| Ceglédbercel, községházavégállomás||8
|align=left|
|-
|22|| Albertirsa, Szentmártoni útelágazás||7
|align=left|
|-
|23|| Albertirsa, ABC áruház||6
|align=left|
|-
|24|| Albertirsa, gyógyszertár||5
|align=left|
|-
|25|| Albertirsa, Központi iskola||4
|align=left|
|-
|26|| Albertirsa, Sorompó (temető)||3
|align=left|
|-
|27|| Albertirsa, Temesvári utca||2
|align=left|
|-
|28|| Albertirsa, Égerfa utca||1
|align=left|
|-
|29|| Albertirsa, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Albertirsa autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak